виж Музей на анатолийските цивилизации
Това е списък на древните царства на територията на Анатолия:

От 3000/2500 г. до Ахеменидското завоевание през 546 г. пр.н.е.

От Вавилонската подялба на диадохите през 323 г. пр.н.е.

Източници 

Мала Азия
История на Турция